

Wydarzenia 

 Babilonia opanowana przez Seleukosa. Początek pochodu Seleukosa na Wschód.
 Nieudany pucz Bomilkara w Kartaginie.

Zmarli 
 Kleopatra z Macedonii, siostra Aleksandra.
 Bomilkar, kartagiński dowódca.